Bachasson ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Pierre Bachasson de Montalivet (1766–1823), französischer Jurist und Politiker
 Marthe Camille Bachasson de Montalivet (1801–1880), französischer Politiker